

Принсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Принсвілл — селище, штат Іллінойс
 Принсвілл — переписна місцевість, штат Гаваї